Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 910 dans le monde.

 Route 910 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France